Ґіллан () — англомовне прізвище, відомі носії:

 Джеймс Анґус Ґіллан (; 1885 — 1981) — шотландський веслувальник, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Ієн Ґіллан (;  1945) — англійський рок-вокаліст, фронтмен, композитор та автор пісень.
 Карен Ґіллан (;  1987) — шотландська акторка і колишня модель.
 Ліза Робертс Ґіллан (;  1965) — американська акторка та продюсер. Рідна сестра голлівудських зірок Еріка Робертса та Джулії Робертс, тітка акторки Емми Робертс.
 Шеріл Ґіллан (;  1952) — британський політик-консерватор.

Шотландські прізвища